Het definitief verpakken van aan land gebrachte haring voor de export, zie haringpakker
 Oude naam voor de Prins Hendrikkade in Amsterdam (tussen Martelaarsgracht en Haarlemmersluis, tot 1879)